Un potop este o poloaie torențială de o amploare deosebită, o inundație excepțională.

 Inundații mitice sau preistorice
 Potopul, una dintre inundațiile mitice, care apar de la Epopeea lui Ghilgameș până la Biblie.

 Cultura poloneză și lituaniană
 Potopul, invazia suedezilor și rușilor în Uniunea statală polono-lituaniană (1654-1667)
 „Potopul”, roman al scriitorului Henryk Sienkiewicz, a cărui acțiune este plasată în perioada istorică a războiului cu suedezii. 
 „Potopul”, film polonez din 1974, bazat pe romanul cu același nume.